Трипільські «біноклі» — керамічні предмети часів неоліту у подобі двох лійкоподібних виробів  з конічними чи напівсферичними чашами угорі і внизу, з наскрізними отворами або й без отворів, з'єднані між собою короткими однією, двома чи трьома перемичками, у верхній частині часто — у вигляді дуги, або з'єднані суцільною тафлею з двома і трьома отворами. Різноманітні за формою, розміром чи зовнішнім виглядом, оздоблені розмаїтим орнаментом.
 Не мають відповідників у жодній історичній культурі. Їх вивчають історики, археологи, митці, релігієзнавці, однак нема єдиної думки щодо їх призначення. Вислів «біноклі» належить першовідкривачеві Трипільської цивілізації Вікентію Хвойці. Такі ж предмети, не лише спарені, трапляються й одинарні і потрійні , які називають «моноклями» і «триноклями». Припускають, що  трипільські «біноклі» служили курильницями, підставками для чаш, барабанами, магічними знаряддями…

Опис 

Це — антропоморфні, схожі на людей з піднятими над головами чашами, спарені «посудини» рудуватого кольору із яйцеподібними тулубами, які розширюються у верхній і нижній частинах. Деякі предмети є симетричні, а деякі — підкреслено асиметричні. Вироби є як непокриті, із жолобковим (заглибленим, борозенчастим, прокресленим, вдушеним) орнаментом, так і покриті монохромним, біхромним і поліхромним розписом чорною, білою та червоною мінеральними фарбами. Мистецтво поліхромної мальованої кераміки  досягнуло своєї вершини і стало складною надійною технологією, яка дозволяє фарбам  зберегтися протягом шести тисячоліть. Зовнішня поверхня поліхромного оздоблення вкривалась густим фарбовим обличкуванням. Поверхня ж монохромної кераміки буває просто добре відполірована. Іноді поверхня ще до розпису вкривалась  шаром червоного обличкування, а по ній  наносили рисунок чорною фарбою. Розписані абстрактним геометричним орнаментом: розмальовані хвилястими ламаними і спіральними лініями, горизонтальними «вісімками», овалами з променями, жолобками, зміями (вужами), крапками…

Біноклеподібні предмети з'являються у другій половині 5 — першій половині 4 тисячоліття до нашої ери, а впродовж 4 тисячоліття поширюються територіями Прикарпаття та Молдови, Пруто-Дністровського межиріччя та Правобережної України. На початку 3 тисячоліття вони наявні на всьому ареалі культури Трипілля-Кукутень. Також в цей період змінюється форма «посудин», пропорції, та зменшується кількість перемичок. Зникнення «біноклів» у комплексі трипільської кераміки спостерігається наприкінці 3 — на початку 2 тисячоліття. Нині серед спарених предметів дослідники розрізняють декілька типів конструкції трубок. Перший тип — двочастинна трубка, яка складається з двох розтрубів: невеликий верхній та нижній, що займає близько 75 % висоти виробу. Вважається, що «біноклі» такої конструкції передували виробам тричастинної конструкції, коли між двома розтрубами з'явився тулуб. Також серед біноклеподібних посудин трапляються вироби з явними антропоморфними рисами.

Важливою деталлю «біноклів» є перемички. Зазвичай таких перемичок три: верхня, центральна та нижня. Серед варіантів форм перемичок можна виділити наступні: потрійні, подвійні та пласкі з петлею-вушком збоку. Зокрема, деякі з потрійних перемичок мають антропоморфні риси: виступ зверху, що імітує голову, в центральній частині — виступи у вигляді грудей та ніг — у нижній частині.

Історія знахідки 

У межиріччі Бобриці, Красни та Стугни, у селищі Трипілля, селах Верем'я, Щербанівка у 1896-му серед розкопаної кераміки Вікентій Хвойка знайшов незвичайний предмет, який нагадував бінокль. Він зробив замальовку цієї керамічної пластики та у 1913 році розмістив її на титульній сторінці своєї праці «Давні мешканці Середнього Придніпров'я і їх культура у доісторичні часи». Трипільську культуру він називав автохтонною.

Подібні посудини, одинарні і потрійні («моноклі», «триноклі») знаходили й інші дослідники. Так, під час господарських робіт в 1884-му у селі Більче Золоте на Тернопільщині, викопав дивний предмет археолог Е. Павлович. Особливо багато «біноклів» виявлено у поселенні Кліщів на Вінничині. За описами, у розкопаних 16 житлах та їх надвірних частинах знайдені понад 250 «біноклів», з яких близько сотні покриті мінеральними поліхромними і монохромними розписами як зовні так й всередині, а інші — неорнаментовані. Втім, ше до знахідок В.Хвойки, селяни в різних місцевостях постійно виорювали плугом на своїх полях черепки посуду з своєрідним розписним орнаментом, глиняні фігурки, кремінні і рогові знаряддя…

Біноклеподібні посудини знаходять в колишніх оселях, на домашніх чи храмових вівтарях. При розкопках всередині «бінокля» часто натрапляють на перепалені, тонкі крем'яні відщепи та крем'яні площики, про що згадує у своїй праці український археолог Сергій Бібіков (1908—1988). Часом у «біноклях» виявляють перепалені кістки тварин. Іноді загадкові предмети просто встановлені на вівтарях: на Кліщівському поселенні (Тиврівський район Вінницької області) знайдені біноклеподібні «посудини», встановлені у формі півкола. Під час розкопок гончарної майстерні у Веселому Куті (Тальнівський район Черкаської області) теж знайшли «бінокль» на вівтарі.

Нині трипільські «біноклі» зберігаються у державних і приватних музеях усього світу. Так, у фондах Львівського історичного музею: шість з  Тернопільщини (одна з Бучача, дві з Більча Золотого, одна із Заліщик, дві з Голіградів), три  з Івано-Франківщини (дві з Незвиська, одна з Городниці). Чотири «посудини» виставлені в експозиції Відділу Археології Львівського історичного музею. Є «біноклі» і в музеї Вінниці. Біноклеподібний виріб із розкопок Хвойки експонується у Музеї трипільської культури у Переяславі.

Спосіб виготовлення «біноклів» 

За способом виготовлення культові керамічні вироби, якими, найімовірніше, є «моноклі», «біноклі», «триноклі», близькі до кухонного посуду. Древні користувались ручною ліпною технікою, коли корпус виробу видавлювався з одного шматка глини. Керамічне виробництво трипільців досліджували археологи О. В. Цвек, С. М. Рижов, інші. Особливі глини добиралися для виготовлення мальованої кераміки, гідрослюдисті — для монохромного декору, каолінітові — для поліхромного. Чорна і червона фарби — це залізиста вохра, а біла — каолін. До масної глини додавали спіснювальні домішки: зернистий пісок, жорству, кварц, слюду, шамот, товчену мушлю, ракушняк, вапняк. Іноді до сирої суміші додавали послід травоїдних тварин (гіняк). Поширеним був тасьмовий метод, коли форма нарощувалася за спіраллю або замкнутими кільцями. Великі посудини формували з двох частин, верхньої та нижньої, які з'єднували на зламі корпусу й зміцнювали намазуванням на внутрішній шов додаткової тасьми. Стики між ними зароблялися, поверхня вкривалася ангобом з рідкої глини. На внутрішніх поверхнях часто помітні сліди від згладжування твердим предметом при ліпці. Помітні й відбитки пальців. Відомі відбитки тканини, що підкладалася під майбутній виріб при виготовленні. За підставку при виготовленні пластики правила коротка паля, вкопана в підлогу. При роботі з таким пристроєм посудину виліплювали з глиняних стрічок, а потім обертаючи, зрізали зайву глину за допомогою різноманітних стругів. Випалювали вироби спочатку на відкритому вогнищі, з часом — у горнах (двокамерних і однокамерних, двоярусних і одноярусних). Давнє горно розкопане на поселенні Лука Врублевецька. Великий гончарний комплекс із семи печей двох типів виявлений Т. Г. Мовшею за межами поселення Жванець-Щовб на Дністрі. У двокамерних горнах вдавалося досягти температури понад 1000 градусів за Цельсієм.

Версії використання біноклеподібних предметів 

Гіпотез щодо використання незрозумілих нам предметів є небагато.
Віктор Кирій
вважає, що всі «моноклі» зображують шановану трипільцями Богиню. У Львівському історичному музеї є такий «триярусний» предмет, бездонний «монокль». На керамічних виробах можна також натрапити на триярусний малюнок Богині, із хвостом дельфіна. Таке зображення має свою символіку. Воно означає, що Богині приписувалося володіння трьома сферами  Всесвіту. Хвіст дельфіна вказує на її володіння морем. У зерновику із Петрен відповідна символіка виявляє себе ще більш очевидно, Богиня має ноги замість хвоста дельфіна.

У поселенні Редуленій-Векі (Молдова) знайдений «триярусний» зерновик із ліпними жіночими пипками, які прикрашають кожен із двох нижніх
ярусів. Його символіка тотожна до зображень «триярусної» Богині. А всі  трипільські «біноклі» є уособленням її ж та її доньки. Тобто, «бінокль» є образом двох Богинь. Те ж саме можна сказати про трипільський посуд-двійнята.

Можливо, світ пізнавався давніми людьми за взаємодією протилежностей: день-ніч, верх-низ, світло-темрява, вдих-видих, літо-зима, чоловік-жінка, лівий-правий, порожній-повний… Ці суперечності також можуть бути підтекстом здвоєних трипільських виробів.

Версія академіка Рибакова 

Академік Борис Рибаков вважав, що парні біноклеподібні лійки могли служити для того, щоб, наливаючи в них священну воду, поїти землю. На його думку, в уявленні трипільців дощ проливався з грудей Богині-Матері, а верхні чаші «посудин» служили вмістилищем жіночих персів, їх отвори призначалися для вставляння жіночих персевих пипок. Можливо, предмети використовувалися вагітними, з чиїх персів молоко протікало через магічні лійки на землю. До речі, розміри трипільських «біноклів» усюди різні — є великі, середні, крихітні.

«Предмети для рільничої магії» 

Вважається, що під час обряду в одну лійку «бінокля» сіялось жменями сім'я (зерно), в іншу проливалась вода. Чаші поїли землю, нагадуючи дощ. Знайдені поруч з «біноклями» рештки злакових культур та черпачки буцімто підтверджують цю версію. Проте, трипільці використовували й біноклеподібні вироби без наскрізних отворів, з дном.

Подібний обряд був пізніше, у грецькій культурі, пов'язаний із проливанням вина. Про нього йдеться в XXIII пісні «Іліади», в сцені похорона Патрокла: 
«… І всю ніч швидконогий Ахілл богосвітлий,
Кубок тримаючи двосторонній, вино черпав безперестанку 
Із золотої посудини і лив на годувальницю-землю».

У «Ригведі» є звертання до Варуни — сина Великої Богині-Матері Світу Адіті — царя Всесвіту, покровителя грунтів:
«Вседержителю вознесу я піднесену молитву, глибоку, щиру і приємну Тобі, прославленому Варуні, який розбив землю, щоби розстелити її для Сонця, як жрець — шкуру…. Бочку з отвором внизу Варуна вилив на обидва світи і в повітряний простір. Нею цар всього Всесвіту, як дощ хліба, зрошує грунт. Він зрошує грунт, землю і небо. Коли ж Варуна хоче, щоб його подоїли, хмарою огортаються гори, і шалені мужі опускають поводи».

«Трипільські барабани» 

Нині робляться перші кроки з вивчення музично-інструментальної культури Трипільської цивілізації. Зібраний археологами величезний «музичний» матеріал потребує глибокого та всебічного аналізу. Коли в Шумері почали записувати музику, Трипільська культура вже встигла пройти етапи появи, розквіту і занепаду. Трипільська цивілізація мала розгалужену систему міфологічних вірувань, уявлень, ритуалів і обрядів. Уявити, якою була Трипільська музика, можна, маючи відомості про шумерську, вавилонську, асирійську музичні культури. Серед численних предметів трипільської кераміки трапляються різноманітні бездонні спарені, потрійні і одинарні посудини, що мають схожість серед однотипних керамічних ударних інструментів народів світу.

Припущення щодо використання «біноклів» як парних барабанів висловив
на початку XX століття німецький археолог Еберт Макс (1879—1929), підтверджуючи здогадки етнографічними прикладами музичної практики народів Азії та Кавказу. Однак конструкція виробу не дозволяє рівномірно натягнути на «бінокль» шкіру. Спроби реконструювати ці вироби як барабани показали, що така форма з верхньою перемичкою перешкоджає рівномірному натягу мембрани і позбавляє інструмент повноцінного звучання. Враховуючи досконалість і вишуканість трипільської кераміки та високий рівень цивілізованости, навряд чи трипільці могли виготовляти такий конструктивно недосконалий інструмент.

Однак, серед локально-територіальних комплексів кераміки зрідка трапляються екземпляри і без верхньої дугоподібної перемички. А це дозволяє без зусиль рівномірно натягнути мембрану. Подібні подвійні керамічні барабани існували в ацтеків у Південній Америці. Цей факт є визначальним критерієм для визначення цих виробів як барабанів. Адже з історико-етнографічних джерел відомо, що в різних народних традиціях, як і в давніх культурах, кількість музичних інструментів, як і виконавців на них, становила невеликий відсоток. У ритуалах і обрядах важливі всі його компоненти: слово, музика, танець і атрибути, зокрема, музичні інструменти, які своєю формою та оздобленням втілювали їх зміст. Дослідник стародавніх музичних інструментів, один із основоположників музичної археології К. Сакс зазначав, що жоден з інструментів не мав такої кількості ритуальних функцій і не сприймався як найсвятіше, ніж барабан. Якщо спарені вироби з верхньою перемичкою використовувалися в обряді і були його атрибутом, то звуковим супроводом цього дійства міг бути спарений барабан без перемички, який за формою та оздобленням відповідав змісту обряду.

Прозвані сучасниками «моноклі», рідкісні порожнисті вироби, мають низку характерних ознак, які дозволяють назвати їх барабанами. Оскільки барабан є одним із найдавніших музичних інструментів, який протягом тисячоліть не змінювався в традиційних інструментах народів світу, для реконструкції необхідно залучати як аналоги існуючих інструментів, так і археологічні артефакти, які однозначно ідентифіковані як барабани. Окрема група «моноклів» має форму пісочного годинника. Керамічні барабани такої форми досі існують в Індії. Трипільський барабан міг бути двомембранним, тобто шкіряна мембрана могла бути натягнута на обох отворах, як індійський інструмент. Могли існувати два варіанти інструменту: спарений і одинарний. Керамічні барабани подібної форми досі існують в інструментальній практиці багатьох народів. Це турецький інструмент дебриса, грецька тарабука, арабська дарабука або дарбок та інші. Він також має аналогії серед археологічних знахідок у Німеччині, Польщі, Єгипті та Китаї. Ще один тип конічного барабана знайдений біля села Городниця на Івано-Франківщині (4500-4300 роки до нашої ери). У нижній, звуженій частині тіла навпроти один одного є два «вуха» і два невеликих виступи. Досліди щодо можливих способів натягування мембрани показали, що система його фіксації максимально зручна і продумана. Подібні типи барабанів знайдені також серед керамічного матеріалу в Кошилівцях на Тернопільщині, біля Березівської ГЕС у Південному Бузі, у Молдові. Корпуси цих інструментів прикрашені заштрихованим орнаментом у вигляді змій. Археолог Наталія Бурдо, дослідник духовної культури трипільської цивілізації, вважає, що такі орнаментальні композиції на кераміці втілюють образ Богині-змії Місяця, який особливо шанувався трипільцями. З цього ми можна зробити висновок, що барабани з антропоморфними ознаками могли використовуватися в обрядах, присвячених цій Богині. 

Зазвичай в інструментальній практиці, особливо при одночасному використанні кількох барабанів, їх налаштовують так, щоб вони не звучали однаково, а мали відмінності у висоті звучання. Найпростіший спосіб досягти цього — використання двох або більше інструментів різного розміру або різного діаметру отворів, якими шкіра натягується. Чим менша площа шкіри-мембрани, тим вищий звук, і навпаки. Різниці в звуках також можна досягти за допомогою більшого чи меншого натягу шкіри. Можливо, що на трипільських подвійних барабанах-«біноклях» для отримання різниці у висоті звучання можна було застосувати різну силу натягу однакових за розміром мембран. На основі порівняння сакральних комплексів трипільської кераміки виявлено три типи барабанів раннього та середнього етапів трипільської цивілізації. Їхні аналоги до нашого часу збереглися в традиційних інструментах народів світу.

«Спостереження за Місяцем» 
За думку Михайла Відейка, «біноклі» могли використовуватись для спостереження за Місяцем.

«Підставка» 
Дослідники Ернст фон Штерн (1859—1924) та Тетяна Пассек (1903—1968) вважали, що предмети використовували як подвійні підставки для невеликих чашок при різних релігійно-магічних обрядах і церемоніях. Однак біноклеподібні предмети орнаментовані і з внутрішнього боку, і при використанні їх як піддонів були б помітні сліди спрацювання. Археологічних підтверджень цієї версії нема.

«Моделі дерев'яних пристроїв для перенесення зерна» 
Історик та археолог Павло Кожин (1934—2016) вважав, що глиняні «біноклі» є моделями дерев'яних пристроїв для перенесення зерна. На його думку, такі дерев'яні пристрої мали шкіряне дно, а перемички виробу слугували отвором для палиці. Запереченням цієї версії є те, що шкіряне дно було б нетривким для перенесення подібних вантажів.

«Розважальна гра» 
Астрофізик Анатолій Іванов вважає, що «моноклі», « біноклі» і «триноклі» використовувались у різновидах ігор. Грали на великому столі або на рівній глиняній підлозі. Грати могли двоє чи декілька людей. Для цього треба було мати ще декілька десятків камінців розміром з три сантиметри. «Бінокль» клали горизонтально на край столу таким чином, що його отвори були направлені на гравців, які розташовувались за протилежним краєм столу. Кожен гравець мав однакову кількість камінців. Гравці по черзі били по камінцях биткою у вигляді жіночої фігурки і робили спроби поцілити в отвір «бінокля». Удар завдавався «головою» жіночої фігурки. При цьому «битка» не випускалась з рук.

Символіка трипільських «моноклів», "біноклів, «триноклів» 

Науковці нарахували 224 символи часів Трипілля. У релігійних обрядах трипільців неабияку роль відігравали символи, якими щедро покриті всі керамічні вироби. Тлумаченню символіки мальованої кераміки трипільців присвятили свої праці чимало науковців, у яких нема єдиного погляду стосовно сутності цього символізму. Суперечливими є дослідження К. В. Болсуновського, С. М. Бібікова, В. М. Даниленка, Б. О. Рибакова, М. О. Чмихова, В. Г. Збеновича, А. П. Погожевої, Т. Г. Мовші, Т. М. Ткачука, Н. Б. Бурдо, Д. О. Короля, А. Ю. Стрєлкової, інших. Світоглядна система трипільців являла собою розвинену форму уявлень космологічного змісту. На біноклеподібних посудинах зображені сонце, зорана земля, хмари, дощі, двокрапка, трикрапка, спіралі… Це може ще раз підтверджувати, що ця незрозуміла наразі пластика є ритуальним предметом рільничого культу. Якщо порівняти зображення на кера­міці, що походить з різних жител у межах одного поселення, то складається враження, що майже кожна трипільська сім'я мала свій, влас­норучно створений набір знаків і символів для спіл­кування з вищими силами. В ці часи виникають знайомі нам із етнографічної традиції безкінечники, ромби, спіралі, сварги, хрести, символ, який більше знайомий європейцям як «інь-янь» (був відомий у Єв­ропі ще до появи трипільської культури і потрапив до Китаю приблизно у ті самі часи, коли існувала цивілізація трипільців). Північноамериканські індіанці тисячу, кілька сотень років тому, зображували на кераміці символи, майже такі ж, що й — три­пільці. Фахівці з історичної етнопсихології за­уважують, що під час особливих станів сві­домости різні люди, незалежно від місця і часу проживання, бачать приблизно одне й те саме. Такого стану можна досягти вна­слідок медитації, голодування, приймання різних галюциногенних чи наркотичних засобів. Розглядаючи орнаменти на «моноклях», «біноклях», «триноклях», можна помітити, що найскладніші композиції складаються з окремих елементів, знаків і символів. Це — стилізовані зобра­ження людей, тварин, геометричні фігури (кола, трикутники, багатопроменеві зірки, хрести). Деякі з них нагадують символи, які можна побачити у сучасних посібниках з магії. Традиція зображення Сонця у вигляді рівностороннього хреста, вписаного в коло, виступає символом екліптики й траєкторії руху Сонця крізь зодіакальні сузір'я протягом року, а хрест, що вписувався в таке коло, утворювався за рахунок перетину ліній, що 
з'єднували між собою точки рівнодень і сонцестоянь. Микола Чмихов вважав, що населення Трипілля усвідомлювало періодичність глобальних криз і катаклізмів, загибелі старого та творення нового в природі, в суспільстві і пов'язаність з особливими астрономічними явищами.
Тож, символічно відтворюючи знання про екліптику, прецесію, частину сюжетів, відбитих у пам'ятках Трипілля, можна пояснити ідеєю глобального катаклізму. Живучи в епоху Тельця (зараз, по ері Риб, ми живемо під сузір'ям Водолія), трипільці зображували спіралеподібні тіла зміів-драконів на «біноклях», пташині (іноді — виразно совині, яструбині, воронячі) морди, утворені цими ж спіральними композиціями, де кола чи овали стають очима птахів, міфічні тварини із собачими (вовчими) пащами, небесні летючі собаки… Зображення супроводжуються вертикальними лініями, смугами. Відомі різноманітні мотиви, пов'язані із сонцем, коли воно спускається, мандрує у різні світи, зокрема підземний, символізуючи наче затемнення. Різноманітні антропоморфні постаті, обвиті зміями.

Трипільці кодували астрономічну інформацію у знаково-символічній формі. Міфологічний  мотив священного шлюбу, на думку М. О. Чмихова, в символічній формі відтворює ідею періодичности глобальних катаклізмів, що знаменують зміну старої історичної 
епохи новою. Цю ідею уособлювала шлюбна пара: правитель, з яким, у часи Трипілля, асоціювалося головування під час прецесії сузір'я Тельця, та цариця — Велика Мати, Земля.  Мотив священного шлюбу Небесного Бика (символ головуючого сузір'я зодіаку) із Землею (символічний образ Великої Матері) набув широкого розповсюдження в матеріалах трипільської культури: його відтворюють численні жіночі статуетки на бикоподібних (з Тельцевими ріжками) модельках престолів-троників. Співставляючи археологічні дані з астрономічними, науковці доходять  до висновку про те, що хронологічно з межами 
історичних епох співвідноситься тривалість астрономічного циклу.

Поширення «біноклів» у межах Трипільської цивілізації 

Біноклеподібна керамічна пластика більше поширена у східній частині культури Кукутень-Трипілля. Західна територія відрізняється від східної деякими рисами. Найвиразніше відмінності простежуються у кераміці: амфори на сході –грушоподібні, на заході — редькоподібні; на заході більше посудин на антропоморфних підставках, лише тут відомі кулясті посудини з конічними виступами під вінцями на ніжці, миски з ввігнутими в середину краями, ребристі посудини, біконічні келихи. Є відмінності і в оздобленні посуду на заході та сході. На заході більш витончені жолобкові орнаменти, більше геометрично-кутових мотивів, стрічок з розгалуженими кінцями. На заході багато мальованої кераміки раннього типу, яка дуже рідко трапляється на сході. Все це свідчить про існування великих місцевих варіантів трипільської культури. Ймовірно, що варіанти відрізнялися і за своїми ідеологічними уявленнями. Тож і трипільські «моноклі», «біноклі» і «триноклі» на сході і заході могли мати і різне призначення.

Публікації, де є світлини інших «моноклів», «біноклів», «триноклів» 
Більшість керамічних виробів датуються від першої половини п'ятого тисячоліття до другої половини четвертого тисячоліття до нашого літочислення. «Моноклі», «біноклі», «триноклі» знаходять під час розкопок жител, інколи — на вівтарях. В одній споруді можна виявити від одного до десяти і більше екземплярів такої кераміки. 
 https://suspilne.media/145791-posud-tripilciv-akomu-5-tisac-rokiv-eksponuut-u-borsivskomu-muzei/
 https://md-ukraine.com/ua/object/detail/8473_zapovidnik-tripilska-kultura.html
 https://pereiaslav.city/articles/61245/pyat-najcikavishih-eksponativ-muzeyu-tripilskoi-kulturi-a-vi-znali-pro-nih
 https://photo-lviv.in.ua/binoklepodibni-posudyny-abo-zahadky-trypilskoji-kultury-u-fondah-lvivskoho-istorychnoho-muzeyu/
 https://spadok.org.ua/trypilska-kultura/shche-raz-pro-trypilski-binokli
 https://spadok.org.ua/trypillya/ta-mnytsi-trypilskych-binokliv
 https://www.vinnitsa.info/news/u-vinnyts-komu-muzeyi-rozpovily-pro-hlynyani-binokli-chasiv-trypil-s-koyi-kul-tury.html
 https://www.istpravda.com.ua/short/5b221c9cd98dc/

Галерея

Подібні предмети у древній Месоамериці 
На теренах Євразії біноклеподібні предмети не виготовляли більш ніякі представники археологічних культур, крім трипільської. Але за океаном, у Месоамериці разюче подібним до трипільських спарених посудин (із дном), є спарений ритуальний посуд культури Байя (500-ті роки до нашої ери — 500-ті роки нашої ери), який зберігається в Археологічному музеї Саланго у місті Пуерто-Лопес у Еквадорі (Museo Arqueologico De Salango), знайдений археологами у провінції Манабі. Традиція їх виготовлення сягає культури Вальдивія (3500-1800), у якій кераміка з'явилася ще до 3000-го року до нашої ери. Також представники культури Чоррера, яка вважається продовжувачем культури Вальдивія, виготовляли і «моноклі», фруктовниці. Крім того, у провінції Манабі знайдені відповідники трипільського спареного посуду — чаші з двома верхніми отворами, ототожнені з археологічною культурою Вальдивія. Подібні до трипільських «моноклів» золоті вироби доколумбової Америки зберігаються в Музеї золота (Богота).

«Біноклі», виготовлені в наш час 

Незрозумілі сучасникам предмети часів Трипільської культури стали символом цієї минулої епохи. Спарені вироби копіюють сучасні майстри для сувенірів. На таку кераміку є попит. Деякі авторські роботи виконуться майстрами- реконструкторами вручну, без використання механічних допоміжних засобів, методом, яким були зробленні оригінали, з урахуванням розмірів, пропорцій, символів чи оздоблення.  Для тих, хто має бажання ознайомитися з мистецтвом виготовлення трипільських «біноклів», навчитися саморуч їх виготовляти, українськими мистецтвознавцями часто проводяться майстер-класи.

Сучасний спарений посуд Гуцульщини і Лівобережжя 

Як заявляє науковець Олександр Завалій у монографії «Трипільські „біноклі“» під час польових досліджень в музеях Гуцульщини віднайдені подвоєні посудини, які використовуються лише для пасхального освячення страв. Їх називають пасківницями. Так, в селі Криворівня Верховинського району в Літературно-меморіальному музеї Івана Франка зберігаються дерев'яні пасківниці 19-го століття. Дві частини цього ритуального витвору мистецтва зображені дзеркально. На двох збережених екземплярах присутня символіка, притаманна найдавнішим періодам духовного життя: чотирибічні композиції, позначені квадратами; громовики; восьмикутні зірки; кола з позначеними центрами; символіка Дерева Життя. На думку наглядача Літературно-меморіального музею Івана Франка, така подвійність у ритуальному гуцульському посуді була необхідна для того, щоб на освячення нести продукти в різних кошиках, ділити м'ясне та хлібне. На противагу цій версії в музеї Гуцульщини (смт. Верховина) місцевий краєзнавець та один із засновників музею Кречуняк Юрій Петрович повідомив, що подібні подвійні ритуальні посудини ділили страву на пожертву для церкви та для родинного споживання освячених страв. У Косівському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини вважають, що, оскільки традиційні сім'ї були великими, тому й страву на освячення треба було переносити великими обсягами. Тобто, справжнє призначення спареного посуду, який використовується у наш час, теж неможливо встановити.

Традиції перенесення куті й узвару в горщиках-двійнятках збереглися до наших часів й на Лівобережній Україні. Відомі також горнята-близнята, що призначалися для перенесення страв у поле жниварям. (Опішнянська кераміка)Українські майстри понині виготовляють подвійні, потрійні посудини.

Література 
 Н. Б. Бурдо. Лука-Врублевецька, Лука-Врублівецька  // 
 Відейко М. Ю. Подорож до прадавньої країни: Наук.-попул. вид. — К.: Вища шк., 2011. — 167 с. ISBN 978-966-642-443-6.
 Т.Пассек, Трипільська культура. Видавництво АН УРСР, Київ, 1941. 
 Ріґведа 
 Гомер, «Іліада» 
 О.Олійник. Музично-інструментальна культура трипільської цивілізації (до питання реконструкції), ISSN 2524-0447 
 Завалій О. І. Трипільські «біноклі» 
 Археологічний музей Саланго у місті Пуерто-Лопес у Еквадорі (Museo Arqueologico De Salango); .
 Віктор Кирій, Лелеги-трипільці — першовідкривачі заокеанського континенту. Дрогобич, Посвіт, 2019. — 76 с. ISBN 978-617-7835-38-6. 
 Духовний світ носіїв Трипільської культури .
 
 
 Ваза із п'ятьма горловинами, Трипілля: , (з 1:15, 3:50).

Спарений, потрійний посуд інших археологічних культур

Примітки 

Трипільська культура